Вадим Сергеевич Герасимов 11 августа 1985, Котельниково, Волгоградская область — 8 марта 2022, Украина) — российский подполковник. Герой Российской Федерации (посмертно).

Биография 
Родился в городе Котельниково Волгоградской области. После окончания средней школы № 2 в Котельниково поступил в Московское высшее военное командное училище.

Проходил службу в Ленинградской области в должности командира батальона. Служил на Северном Кавказе, а также уже в звании подполковника командовал батальоном 138 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Ленинградской области. Проходил обучение в Общевойсковой академии Вооружённых Сил РФ.

Погиб 8 марта 2022 в ходе вторжения России на Украину. 21 мая Национальная полиция Украины сообщила о том, что тело Герасимова обнаружено в захоронении в Золочевском районе Харьковской области; захоронение было произведено местными жителями. В России прощание с Герасимовым прошло 9 июня 2022 в Котельникове.

Государственные награды мужа Анастасии Герасимовой передал представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Кремлев.

Награды и звания 
 Герой Российской Федерации (2022)
 Орден Мужества

Примечания 

Выпускники Московского высшего военного командного училища
Погибшие в ходе вторжения России на Украину (Россия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании